Бокач Александр Иосифович (род. 21 мая 1942 г.) — белорусский государственный деятель, заместитель председателя Совета Министров Республики Беларусь (1992—1994).

Биография 
В 1969 году окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства (заочно).

Работал в колхозе Ляховичского района слесарем, старшим инженером совхоза «Адаховщина», секретарем парткома племзавода «Начало», председателем комбината «Беларусь». С 1982 года работал первым заместителем, затем председателем исполкома Столинского районного Совета народных депутатов, с 1984 года первым секретарем Столинского райкома Коммунистической партии Беларуси. В 1990 году назначен заместителем председателя исполкома Брестского областного Совета народных депутатов.

В 1992—1994 годах — заместитель Председателя Совета Министров Республики Беларусь.

Награды и звания 
Награждён орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамен. Почетный гражданин Столинского района.

Ссылки 
 Бокач 
 Бокач 

Первые секретари районных комитетов КП Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании